Nicolás de la Cruz y Bahamonde, I conde de Maule (Talca, Chile, 9 de septiembre de 1757-Cádiz, España, 3 de enero de 1828), fue un noble, militar, coleccionista y escritor chileno.

Origen familiar y primeros años 
Hijo de Juan de la Cruz y Bernardotte y de Silveria Álvarez de Bahamonde y Herrera. Fue hermano de Juan Manuel de la Cruz y Bahamonde, Anselmo de la Cruz y Bahamonde, Vicente de la Cruz y Bahamonde así como de Faustino, Jacinto, Manuela, Juan Esteban, María Mercedes (casada con Juan Albano Pereira), Bartolina (casada con su cuñado Juan Albano Pereira), María Rita, Micaela, Ignacio y María de los Ángeles de la Cruz y Bahamonde. 

En su carrera militar ocupó los títulos y cargos de Teniente de Milicias (1779 a 1782), Agregado al Regimiento de Húsares de la Frontera (1782) y Capitán de las Milicias de Chillán (1784) En su juventud se trasladó a España donde se instaló en Cádiz, ciudad en la residió hasta su muerte.

Escritor y mecenas 
A su haber tuvo varias obras escritas, entre las que se incluyen la traducción desde el italiano del Saggio della Storia Civile del Chili (1787), libro escrito por su coterráneo Juan Ignacio Molina, publicada en 1795 con el título Compendio de la historia civil del reyno de Chile (1795), y la extensa crónica intitulada Viaje de España, Francia e Italia (1806-1813).

Como benefactor, entregó al cabildo de Santiago de Chile los retratos de los monarcas. A Talca la dotó junto a sus hermanos Vicente y Juan Manuel de un hospital y entregó varios regalos.

Apoderado de O'Higgins 
Como amigo de Ambrosio O'Higgins, terminó siendo tutor de Bernardo O'Higgins durante los años de juventud del prócer chileno en Europa. Como su apoderado, lo acogió en varias instancias en su hogar en Cádiz, en medio de los infortunios que pasó O'Higgins en el viejo continente. Esto hasta que en 1800 debe echarlo de su casa, por pedido de su padre Ambrosio, ya que este sabía de la relación de Bernardo con el revolucionario Francisco de Miranda, razón de su destitución como virrey del Perú.

Cuando la fiebre amarilla atacó España, Nicolás de la Cruz escapó junto a su familia a Sanlúcar de Barrameda junto a O'Higgins, quien la contrajo, pero logró sanar.

Actividades comerciales 
En 1820 formó una sociedad con sus hermanos Vicente y Juan Manuel para la carrera del comercio entre el Maule, Chile y Cádiz, España. El mismo año fue elegido diputado suplente en las Cortes Liberales por Chile, que ya era un país independiente, y ejerció hasta que las Cortes cesaron la continuidad de los diputados suplentes de ultramar.

El condado de Maule 
Doña María de Campos y Pineda puso en venta el título de marqués de Olías, como madre y tutora de don Ginés de Hermosa y Campos, marqués de Grimaldo, en pública subasta por 22 ducados en vales reales con Real Facultad de 22 de mayo de 1797. Será por escritura de venta formalizada el 16 de agosto de 1803 que don Nicolás de la Cruz adquirió este título, sin embargo al pedir el 7 de julio de 1804 la carta de sucesión en el título de marqués de Olias, le fue rechazada, por lo que vino a crearse el citado condado de Maule, el que finalmente fue otorgado en la Real Isla de León a 9 de abril de 1810, libre perpetuamente de lanzas y medias annatas, con el vizcondado previo de Casa Cruz.

Matrimonio y descendencia 
Se casó en la ciudad de Cádiz (España) el 20 de octubre de 1810 con María Joaquina Jiménez de Velasco y Boneo, nacida en el Puerto de Santa María en 1779, hija de Joaquín Jiménez de Velasco y de María Petronila Boneo y Palomino. Fue su hija:

 María Joaquina Rita de la Ascensión Nicolasa Cayetana de la Cruz y Jiménez de Velasco, 2.ª condesa de Maule, bautizada en Cádiz el 25 de mayo de 1811, muerta en Madrid el 27 de julio de 1832. Contrajo matrimonio en Cádiz, España, el 30 de octubre de 1828 José María Aymerich y Ortiz de Pinedo, hijo de José de Aymerich y Varas; y de Rosa Ortiz de Pinedo y Anuncibay. Con sucesión.

Antepasados

Referencias

Enlaces externos 
 Talca
 Familia Vergara
 Familia Cruz

Nacidos en Talca
Fallecidos en Cádiz
Escritores de Chile
Escritores en español
Historia colonial de Chile
Nobles de Chile
Cruz
Caballeros de la Orden de Carlos III